Маргерита д’Есте (, * 1619 в Модена, † 12 ноември 1692 в Мантуа) от род Есте е чрез женитба херцогиня на Гуастала (1647 – 1678).

Тя е дъщеря на Алфонсо III д’Есте (1591 – 1644), херцог на Мантуа, и на Изабела Савойска (1591 – 1626), дъщеря на херцог Карл Емануил I Савойски и Каталина Австрийска, дъщеря на испанския крал Филип II и Елизабет Валоа. Сестра е на херцог Франческо I д’Есте (1610 – 1658), кардинал Риналдо д’Есте (1618 – 1672) и на Анна Беатриче д’Есте (1626 – 1690), омъжена 1656 г. за Алесандро II Пико, херцог на Мирандола (1631 – 1691).

На 25 юни 1647 г. Маргерита д’Есте се омъжва за Феранте III Гонзага (1618 – 1678), херцог на Гуастала. Те имат две дъщери:

 Анна Изабела Гонзага (* 12 февруари 1655, † 11 август 1703), ∞ 1670 г. за Фердинандо Карло Гонзага IV (1652 – 1708), херцог на Мантуа и Монферат
 Мария Витория Гонзага (* 9 септември 1659, † 5 септември 1707), ∞ 1679 г. за Винченцо Гонзага (1634 – 1714), херцог на Гуастала от 1692 г.

Източници 

Херцози на Гуастала
Дом Есте
Гонзага
Италианска аристокрация
Италианки
Жени